Ostrowite ist der Name folgender Orte in Polen:

 Ostrowite (Powiat Słupecki), Ort und Gemeindesitz der Woiwodschaft Großpolen (ehemals Naßwerder im Landkreis Konin, Wartheland)
 Ostrowite (Biskupiec), Ort im Powiat Nowomiejski der Woiwodschaft Ermland-Masuren (ehemals Ostrowitt im Landkreis Rößel, Ostpreußen); siehe Gmina Biskupiec (Powiat Nowomiejski)
 Ostrowite (Brzuze), Ort im Powiat Rypiński der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Brzuze
 Ostrowite (Chojnice), Ort im Powiat Chojnicki der Woiwodschaft Pommern (ehemals Osterwick im Landkreis Konitz, Westpreußen); siehe Chojnice (Landgemeinde)
 Ostrowite (Czersk), Ort im Powiat Chojnicki der Woiwodschaft Pommern (ehemals Werdersee im Landkreis Konitz, Westpreußen); siehe Gmina Czersk
 Ostrowite (Dąbrówno), Ort im Powiat Ostródzki der Woiwodschaft Ermland-Masuren (ehemals Ostrowitt, 1938 bis 1945 Osterwitt im Landkreis Osterode, Ostpreußen)
 Ostrowite (Dobrzyń), Ort im Powiat Golubsko-Dobrzyński der Woiwodschaft Kujawien-Pommern (ehemals Osterbitz im Landkreis Leipe (Westpr.)); siehe Golub-Dobrzyń (Landgemeinde)
 Ostrowite (Lipno), Ort im Powiat Lipnowski der Woiwodschaft Kujawien-Pommern (ehemals Osterwerder im Landkreis Leipe (Westpr.)); siehe Lipno (Landgemeinde)
 Ostrowite (Lniano), Ort im Powiat Świecki der Woiwodschaft Kujawien-Pommern (ehemals Ebensee im Landkreis Schwetz (Westpr.)); siehe Gmina Lniano
 Ostrowite (Pszczółki), Ort im Powiat Gdański der Woiwodschaft Pommern (ehemals Osterwick im Landkreis Dirschau, Westpreußen); siehe Gmina Pszczółki#Schulzenämter
 Ostrowite (Suchy), Ort im Powiat Gdański der Woiwodschaft Pommern (ehemals Osterwick im Landkreis Danzig, Danzig-Westpreußen); siehe Gmina Suchy Dąb#Schulzenämter
 Ostrowite (Sulęczyno), Ort im Powiat Kartuski der Woiwodschaft Pommern (ehemals Oswitt im Landkreis Karthaus (Westpr.)); siehe Gmina Sulęczyno
 Ostrowite (Trzemeszno), Ort im Powiat Gnieźnieński der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Trzemeszno